Az 1965-ös Tour de France volt az 52. francia körverseny. 1965. június 22-e és július 14-e között rendezték meg. Kölnben kezdődött a verseny. Ezúttal harmadszor indult Franciaországon kívül, és először Németországból. Az ötszörös bajnok Jacques Anquetil nem vett részt, így az esélyes az előző évi második Raymond Poulidor lett. A mindössze huszonhárom éves olasz versenyző Felice Gimondi már a harmadik szakasz után átvette a vezetői sárga trikót és a verseny végéig meg is őrizte azt.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pont verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

Külső hivatkozások 
 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tourdefrance
1965